Françoise Degeorges est une animatrice et productrice française d'émissions musicales de radio.

Elle est productrice à Radio France (France Musique et France Culture) depuis 1985.

Références

Liens externes 
 

Personnalité féminine française de la radio
Producteur de France Culture
Producteur de France Musique
Spécialiste de musique à la radio